Veselíčko ist der Name mehrerer Orte in Tschechien
 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, Gemeinde im Okres Přerov
 Veselíčko u Milevska, Gemeinde im Okres Písek
 Veselíčko, Ortsteil von Luká, Okres Olomouc
 Veselíčko, Ortsteil von Žďár nad Sázavou, Okres Žďár nad Sázavou
 Veselíčko, Ortslage von Staré Hobzí, Okres Jindřichův Hradec
 Veselíčko 1.díl, Ortsteil von Veselé, Okres Děčín
 Veselíčko 2.díl, Wüstung in der Gemeinde Markvartice u Děčína, Okres Děčín